Příjmení Pejša nosí více významných osobností:

 Jan Pejša (* 1970) – český fotbalista, obránce
 Jaroslav Pejša (1909–1973) – český hudební skladatel
 Petr Pejša (* 1971) – český fotbalista
 Valerián Pejša (1858–1893) – český spisovatel

Česká příjmení